Лев Владимирович Гинзбург (24 октября 1921, Москва, — 17 сентября 1980, там же) — русский советский переводчик и публицист.

Биография 
Родился 24 октября 1921 года в Москве в семье юриста, занимался в литературной студии Дома пионеров под руководством Михаила Светлова. В 1939 году поступил в МИФЛИ, но уже в сентябре того же года был призван в армию. Шесть с половиной лет прослужил на Дальневосточном фронте. Печатал стихи в армейской и фронтовой газетах.

В 1950 году окончил филологический факультет МГУ. Первую книгу переводов (с армянского) выпустил в 1952 году. В дальнейшем занимался в основном переводами с немецкого. Автор классических переводов немецких народных песен и баллад, поэзии вагантов, поэтов XVII века. Среди переводившихся им авторов был, в частности, Карл Маркс. Гинзбург переводил его юношеские стихи, включённые в советское собрание сочинений Маркса и Энгельса.

Переводил с латинского стихи из Carmina Burana. Его вольный перевод стихотворения «Hospita in Gallia» из сборника Carmina Burana, первоначально опубликованный под названием «Прощание со Швабией», стал популярной песней с инципитом «Во французской стороне…» (музыка Давида Тухманова).

Написал также несколько книг антифашистской публицистики, в которых описал свои многочисленные поездки в ГДР и в ФРГ. Книга мемуаров «Разбилось лишь сердце моё…» вышла после смерти автора, последовавшей 17 сентября 1980 года.

Был председателем секции переводчиков Московского отделения Союза писателей СССР.

Похоронен на Востряковском кладбище (уч. 50).

Семья 
 Жена — Бибиса Ивановна Дик-Киркилло (1925—1978), дочь румынского коммуниста И. О. Дика, сестра писателя И. И. Дика.
 Дочь — Ирина Грицкова (Гинзбург-Журбина), поэтесса, переводчица, мемуарист, жена композитора Александра Борисовича Журбина.
 Сын — Юрий Гинзбург (род. 1951), журналист.

Сочинения

Переводы 
 Дарбни Аршавир. Басни, 1952
 Немецкие народные баллады, М., 1959
 Слово скорби и утешения: Немецкая поэзия Тридцатилетней войны 1618—1648 годов в переводах Льва Гинзбурга. Составление, вступ. ст. и примечания Льва Гинзбурга. М.: Худ лит., 1963. — 192 с., 10 000 экз.
 «Дознание» Петера Вайса, 1967
 «О том, как г-н Мокинпотт от своих злосчастий избавился» Петера Вайса, 1968. В 1970 году, после того как в ФРГ состоялась премьера пьесы Вайса «Троцкий в изгнании», вызвавшей резкое осуждение со стороны руководства КПСС, спектакли по произведениям Вайса в СССР были запрещёны.
 Лирика вагантов, 1970
 Страницы немецкой поэзии. М., 1970
 Волшебный рог мальчика, М., 1971
 Немецкая старина. М., 1972
 Вольфрам фон Эшенбах. Парцифаль, 1974
 Колесо Фортуны. Стихи немецких поэтов в переводе Льва Гинзбурга, М.: Прогресс, 1976.
 Немецкая поэзия XVII века. М., 1976
 Рейнеке-лис. М., 1978
 Из немецкой поэзии. Век Х — век ХХ. М.: Художественная литература, 1979, 544 с., 25 000 экз.
 Куба. Клаус Штертбекер. М., 1980
 Всему своё время. М., 1984

Публицистика 
 Дудка Крысолова, М.: Советский писатель, 1960
 Цена пепла. М.: Советский писатель, 1962, 404 с., 30 000 экз.
 Бездна, М.: Советский писатель,1966
 Потусторонние встречи, 1969 (отд. изд. — 1990) (беседы с бывшими вождями Третьего рейха — фон Ширахом, Шпеером, Шахтом и др.)
 Над строкой перевода. М., 1981
 Разбилось лишь сердце моё, 1981 (воспоминания из практики переводческой работы переплетёны с политическим памфлетом и откровенным рассказом о личной жизни).

Критика 
Григорий Свирский в своей книге «На лобном месте» отмечает, что «Потусторонние встречи» не были приняты официозной критикой, так как «благоговение перед кровавым всесилием» характеризовало не только немецкое, но и советское общество. Публикация «Встреч» стала одним из поводов для смены руководства журнала «Новый мир», считает Свирский.

По мнению немецкого слависта Вольфганга Казака, в своей публицистике Гинзбург, «говоря о Федеративной Республики Германии, <…> придавал непомерное значение проблеме возрождения в стране духа национал-социализма, не соответствующее политической реальности 1960-х гг.; говоря о военных преступлениях, Гинзбург рассматривает их очень односторонне, обвиняя только одних немцев; противопоставление двух германских государств фальсифицировано и тенденциозно». В. Казак полагал также, что «переводы Гинзбурга имеют большое значение, а его публицистика важна лишь для понимания того искажённого образа Германии, который существовал в то время».

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 [www.belousenko.com/wr_Ginzburg_Lev.htm Лев Гинзбург в библиотеке А. Белоусенко]
 Переводы поэзии
 Переводчику Льву Гинзбургу исполнилось бы 100 лет: воспоминания дочери

Переводчики СССР
Русские писатели XX века
Выпускники филологического факультета МГУ
Переводчики поэзии на русский язык
Писатели России по алфавиту
Переводчики России
Переводчики с немецкого языка
Мемуаристы России
Писатели России XX века
Похороненные на Востряковском кладбище
Переводчики сочинений Карла Маркса